Alt-Tegel (wijk), een wijk in het stadsdeel Tegel, district Reinickendorf van Berlijn
Alt-Tegel (metrostation), een metrostation in bovengenoemde wijk